Ofensiva de Hama (2012)
 Ofensiva de Hama (2017)